Wolffhügel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wolffhügel (1879–1952), deutscher Maler und Illustrator 
 Gustav Wolffhügel (1845–1899), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer in Göttingen
 Kurt Wolffhügel (1869–1951), deutscher Parasitologe